Kutzner ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Kutzner (1876–1937), deutscher Tenor
 Johann Gottlieb Kutzner (1822–1872), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Lilly Kutzner (1853–?), deutsche Lyrikerin 
 Oskar Kutzner (1882–1951), deutscher Pädagoge 
 Paul Kutzner (1876–1949), deutscher Übersetzer
 Ursula Raurin-Kutzner (* 1927), deutsche Politikerin